Adam Smith hace referencia a varios artículos:

 Adam Smith, (1790), economista y filósofo escocés.
 Adam Smith, (1992), baloncestista estadounidense.
 Adam James Smith, (1991), futbolista inglés.